Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Valencia Open 500 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli turnajové jedničky Alexander Peya s Brunem Soaresem, kteří však v úvodním kole nestačili na pár Leonardo Mayer a João Sousa.

Soutěž čtyřhry vyhrála čtvrtá nasazená nizozemsko-rumunská dvojice Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jejíž členové ve finále zdolali jihoafricko-francouzský pár Kevin Anderson a Jérémy Chardy po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–´2.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Marcel Granollers /  Marc López (odstoupili)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
  'Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2014
ATP World Tour 2014